

Sursa 
 INE

Provinciile Spaniei